Gununghalu kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Kecamatan Gununghalu, distrikt, Jawa Barat, 
 Desa Gununghalu, administrativ by, Jawa Barat, 

Robotskapade Indonesienförgreningar